Жижка (частіше в множині — «жижки») — задня сторона колін, підколінні сухожилки. Є сухожилками трьох задньостегнових м'язів: двоголового, півсухожилкового і півперетинчастого, які утворюють підколінну ямку. Слово жижки за походженням, очевидно, пов'язане з гижки («холодець зі свинячих ніжок, ніжки в холодці») і гишель («гомілкова кістка, голінка»), які сходять до .
 Існує пов'язаний з цим словом вираз «аж жижки трясуться (трусяться, трусилися, затрусилися, задрижали)», який описує почуття сильного збудження чи страху, а також жижаки («дрижаки»).
 Інший вираз «креса́ти в жижку» означає «танцюючи, торкатися п'яткою литки».
 Жижка — зменшувальна форма застарілого жижа, що може означати або «щось гаряче, палаюче» (з дитячого мовлення), так і «запал, завзяття, збудження».
 Жижка — одна з народних назв кропиви.

Прізвище 

 Жижка Михайло Васильович (1903-?) — радянський літератор.
 Томаш Жижка ( 1979) — чеський хокеїст, захисник.
 Жижка Харитина Никонівна (1918-?) — українська радянська діячка, новатор сільськогосподарського виробництва.
 Ян Жижка (бл. 1360—1424) — чеський полководець, діяч гуситського руху.

Див. також 
 Жижки — поселення в общині Чреншовці, Помурський регіон, Словенія.

Примітки